Paolo Yrizar Martín del Campo (ur. 6 sierpnia 1997 w Querétaro) – meksykański piłkarz występujący na pozycji napastnika lub skrzydłowego, reprezentant Meksyku, od 2023 roku zawodnik Querétaro.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Meksyku w piłce nożnej
Meksykańscy piłkarze na igrzyskach panamerykańskich
Meksykańscy piłkarze na igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów
Meksykańscy medaliści igrzysk panamerykańskich
Piłkarze Querétaro FC
Piłkarze Club Tijuana
Piłkarze Deportivo Toluca FC
Piłkarze Dorados de Sinaloa
Piłkarze Chivas Guadalajara
Meksykańscy uczestnicy igrzysk panamerykańskich (Lima 2019)
Piłkarze nożni na Igrzyskach Panamerykańskich 2019
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2019
Meksykańscy uczestnicy igrzysk Ameryki Środkowej i Karaibów (Barranquilla 2018)
Piłkarze nożni na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów 2018
Uczestnicy Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 2017
Uczestnicy Mistrzostw CONCACAF U-20 w Piłce Nożnej 2017
Ludzie urodzeni w Querétaro (miasto)
Urodzeni w 1997